Foresto ima više značenja:
 Foresto (Kuneo)
 Foresto (Luka)
 Foresto (Mantova)
 Foresto (Savona)
 Foresto (Venecija)
 Foresto (Verčeli)